Master of Orion — пошаговая компьютерная стратегия
 Moo — легковесный ООП-фреймвок для Perl